Aappilattoq (před rokem 1973 psáno Augpilagtoq) znamená „červená řasa“ a je to název pro více míst v Grónsku:

 Aappilattoq (Kujalleq) – osada v kraji Kujalleq
 Aappilattoq (Avannaata) – osada v kraji Avannaata (na obydleném ostrově Aappilattoq)
 Aappilattoq (ostrov) – dva ostrovy téhož jména v Upernavickém souostroví